Нурпеи́сов (Нурпеи́сова) — фамилия, распространённая у казахов.

Известные носители 
 Нурпеисов, Абдижамил Каримович (1924—2022) — казахский писатель и переводчик, лауреат Государственной премии СССР (1974), народный писатель Казахской ССР (1985).
 Нурпеисов, Ануар Нурланович (род. 1986) — казахстанский актёр, певец и шоумен. 
 Нурпеисов, Едрес (1891—?) — старший чабан колхоза «Интернационал» Тургайского района Кустанайской области, Герой Социалистического Труда (1948).
 Нурпеисов, Еркеш Калиевич — депутат сената парламента Казахстана I созыва.
 Нурпеисов, Кайрат Айтмухамбетович (род. 1954) — казахстанский государственный деятель, аким Павлодарской области (2003—2008).
 Нурпеис, Кенес Нурпеисулы (1935—2007) — казахстанский учёный-историк, академик НАН Казахстана.
 Нурпеисов, Нургали (1890—?) — звеньевой колхоза «Кзыл-Ту» Талды-Курганского района Талды-Курганской области, Герой Социалистического Труда (1949).
 Нурпеисов, Плис Кольгельдиевич (1919—1945) — лётчик-наблюдатель, гвардии старший лейтенант, Герой Советского Союза (1945, посмертно).
 Нурпеисов, Садык Нурпеисович (1904—1938) — советский казахстанский политический деятель, второй секретарь ЦК КП Казахстана.
 Нурпеисов, Советхан Сейткалиевич (род. 1936) — советский и казахстанский хозяйственный, партийный и государственный деятель.
 Нурпеисова, Дина (1861—1955) — казахская исполнительница на домбре и композитор, народная артистка Казахской ССР (1944).
 Нурпеисова, Раушан Тусупбековна (род. 1929) — советская и казахская кобызистка, кюйши.